Пётр Юргенсон:
 Юргенсон, Пётр Борисович (1903—1971) — советский зоолог и охотовед; внук П. И. Юргенсона.
 Юргенсон, Пётр Иванович (1836—1903) — русский музыкальный издатель.